Viator steht für:

 Viator, Gemeinde in der Provinz Almería,m Sopanien
 Viator (Amtsbote), Amtsbote im alten Rom

Personen:
 Viator von Lyon (auch Victor), Lektor von Bischof Justus von Lyon, Heiliger 
 Viator von Sologne (auch Viatre), Eremit in der Sologne, Heiliger 

Viator ist der Familienname folgender Personen:
 Casey Viator (1951–2013), US-amerikanischer Bodybuilder

Viator ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Calventius Viator, römischer Centurio
 Tiberius Iulius Viator, römischer Offizier

Siehe auch:
 Viatoristen, Klerikergemeinschaft